L'édition masculine 2017 du tournoi de tennis de Suède à Båstad se déroule du 17 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. David Ferrer remporte l'épreuve en simple, Julian Knowle et Philipp Petzschner celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Belge Steve Darcis, de l'Espagnol Nicolás Almagro, des Français Jérémy Chardy et Richard Gasquet, et du Serbe Viktor Troicki. Ils sont respectivement remplacés par Alexandr Dolgopolov, Facundo Bagnis, Paul-Henri Mathieu, Henri Laaksonen et Renzo Olivo.

Lauréats 
David Ferrer remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Alexandr Dolgopolov. Il s'agit de son premier trophée depuis , le  de sa carrière à Båstad.

En double, Julian Knowle et Philipp Petzschner décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Sander Arends et Matwé Middelkoop. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suède (WTA 2017)
 Tournoi de tennis de Suède
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Suede
ATP 2017
Tennis en juillet 2017
Sport en Suède en 2017